GEOSS steht für:

 Global Earth Observing System of Systems, ein internationales Erdbeobachtungsprogramm
 Global Earth Observation System of Systems, eine Organisation zur internationalen Erdbeobachtung

Siehe auch:
 GEOS

Abkürzung